Le Cormeillais était une marque commerciale apposée sur un fromage français créé par Michel Cauvet à Saint-Pierre-de-Cormeilles, dans l'Eure (Haute-Normandie).

C’était un fromage au lait cru de vache, à pâte molle à croûte fleurie de forme ovale.

 

Marque disparue de fromage en France
Marque française